Флаг муниципального образования Новорожде́ственское сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 декабря 2006 года и 20 февраля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2911.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы — жёлтую в 3/4 ширины полотнища и синюю. В центре полотнища на жёлтой полосе изображение основных фигур герба муниципального образования Новорождественское сельское поселение — зелёный сквозной, снаружи процветший на углах квадрат, сопровождённый внутри расторгнутым в крест широким равноконечным крестом, над квадратом на ровном расстоянии друг от друга три синих восьмиконечных звезды на расстоянии 1/30 ширины полотнища от верхнего края полотнища. Размер квадрата составляет 1/2, а каждой звезды 1/6 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Новорождественская, а затем и сельское поселение названы в честь Рождества Богородицы, один из символов которой — три синих восьмиконечных звезды.

Синий цвет — цвет Богородицы. Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, волю, реку Челбас, на берегах которой расположено поселение, это также цвет линейных казаков, к которым в начале принадлежали новорождественцы.

Зелёный сквозной, снаружи процветший на углах квадрат, сопровождённый внутри расторгнутым в крест широким равноконечным крестом аллегорически отражает населённую людьми цветущую, плодоносящую землю, а также изображение креста символизирует христианские верования жителей поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности, достатка, а также сельского хозяйства, хлеба и солнечного света.

Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье.

Примечания